Stati Uniti d'America
 Mendon – villaggio della contea di Adams, Illinois
 Mendon – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Mendon – villaggio della contea di St. Joseph, Michigan
 Mendon – township della contea di St. Joseph, Michigan
 Mendon – città della contea di Chariton, Missouri
 Mendon – città della contea di Monroe, New York
 Mendon – villaggio della contea di Mercer, Ohio
 Mendon – città della contea di Rutland, Vermont
 Mendon – città della contea di Cache, Utah

 Francia

 Locoal-Mendon – comune del dipartimento del Morbihan, nella regione della Bretagna